Rita Bischof, née  à Fulda, est une philosophe et sociologue allemande.

Biographie 
Rita Bischof a étudié la philosophie, la sociologie et la littérature à Francfort-sur-le-Main, Marbourg et Berlin . Après de nombreuses années d'enseignement et plusieurs séjours de recherche et d'enseignement aux Universités de Paris et de Florence, elle vit et travaille comme auteure indépendante à Berlin. 

S'appuyant à la fois sur la  théorie critique et le post-structuralisme, Rita Bischof a mené de nombreuses recherches sur Georges Bataille, Walter Benjamin,Theodor Lessing, mais aussi sur des peintres surréalistes tels que Toyen et Arnulf Rainer . En outre, tout comme , elle a collaboré au magazine Die Schwarze Botin.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en octobre 1948
Naissance à Fulda
Philosophe allemand du XXe siècle
Philosophe allemand du XXIe siècle
Sociologue allemand